Artur Janosz (* 16. Juni 1993 in Pszczyna) ist ein polnischer Automobilrennfahrer. Er startete 2015 und 2016 in der GP3-Serie.

Karriere 
Janosz begann seine Motorsportkarriere 2008 im Kartsport, in dem er bis 2012 aktiv blieb. 2013 wechselte er in den Formelsport und erhielt bei Campos Racing ein Cockpit in der European F3 Open. Ein sechster Platz war sein bestes Ergebnis und er beendete die Saison als 13. Teamintern unterlag er seiner Teamkollegin Valeria Carballo mit 16 zu 20 Punkten. 2014 wechselte Janosz innerhalb der Serie, die nun Euroformula Open hieß, zu RP Motorsport. Er gewann zwei Rennen und stand insgesamt neunmal auf dem Podium. In der Meisterschaft verbesserte er sich auf den zweiten Platz. Mit 243 zu 332 Punkten unterlag er dabei seinem Teamkollegen Sandy Stuvik.

2015 erhielt Janosz ein Cockpit bei Trident Racing in der GP3-Serie. Während sein Teamkollege Luca Ghiotto mit fünf Siegen den zweiten Meisterschaftsplatz belegte, erreichte Janosz den 14. Gesamtrang. Darüber hinaus nahm er für EuroInternational an einer Veranstaltung der europäischen Formel-3-Meisterschaft teil. 2016 absolvierte Janosz seine zweite GP3-Saison für Trident. Mit einem achten Platz als bestem Ergebnis wurde er 20. in der Fahrerwertung. Darüber hinaus trat er für RP Motorsport zu einer Veranstaltung der Formel V8 3.5 an.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der Formel V8 3.5

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website von Artur Janosz
 

Rennfahrer (Polen)
Pole
Geboren 1993
Mann